Obusier M1 peut désigner plusieurs types d'obusiers :
 l'obusier M1, , pièce d'artillerie américaine de .
 l'obusier M1, , pièce d'artillerie américaine de .
 l'obusier M1, , prototype de pièce d'artillerie américaine de , appelé par la suite obusier M2.